Niemcy:
 Frechen – miasto w kraju związkowym Nadrenia Północna-Westfalia, w powiecie Rhein-Erft

Osoby:
 Gabriele Frechen – niemiecka polityk
 Stefan Frechen – niemiecki polityk